Кареда (Kareda ) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кареда (Kareda vald) — колишня волость (1991—2017) у повіті Ярвамаа.
 Кареда (Kareda küla) — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.
 Кареда — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.